Ча́га — река в Каушанском районе Молдавии и Одесской области Украины, левый приток реки Когильник.

География 
Длина реки — 120 км, площадь водосборного бассейна — 1270 км². Ширина речного русла в верхнем течении 6-8 м, в нижнем — 20-30 м. Река уже не используется для орошения так как полностью пересыхает вследствие выпрямления её русла.

Притоки 
От истока к устью:
 балка Валя-Сатулуй
 балка Лунга (лв.)
 Заколы (лв.)
 Карадай (лв.)
 Вочилор (лв.)
 Сака (пр.)
 Чибану (лв.)
 Фрумушика (лв.)

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 117—118, 252—253 с.

Притоки Когильника
Реки Одесской области
Реки Молдавии
Реки, расположенные между бассейнами рек Прут и Днестр